Lobert de Malàisia 2010, conegut oficialment com a Malaysian Open 2010, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 22 i el 28 de febrer del 2010 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

La tennista russa Alissa Kleibànova va aconseguir el seu primer títol professional com a individual.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010